osnówka (botanika)
 Osnówka (wieś) – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Perlejewo